USS Rowan je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Rowan (DD-64) 
 USS Rowan (DD-405) 
 USS Rowan (DD-782)

Rowan